Rat (amtliche Schreibweise bis 1901: Rath) steht für:
 
 Ratschlag, eine Empfehlung
 ein beratendes und beschlussfassendes Gremium
 Rat der Europäischen Union, offizielle Kurzbezeichnung des EU-Ministerrats
 Rat (Amtsbezeichnung)

Rat bzw. Raț ist der Familienname folgender Personen:
 Arnaud Gauthier-Rat (* 1996), französischer Beachvolleyballspieler
 Janusz Rat (* 1947), deutscher Standespolitiker
 Maurice Rat (1893–1969), französischer Romanist und Homme de lettres
 Răzvan Raț (* 1981), rumänischer Fußballspieler

Rat (englisch „Ratte“) steht für:
 Rat (Automarke), britische Automarke
 Rat Rod, Automobil mit minimalistischem Erscheinungsbild, siehe Hot Rod #Stilrichtungen
 Ratbike, Motorrad mit ungepflegter Optik

RAT steht als Abkürzung für:
 Ram-Air-Turbine, Notfallsystem in der Luftfahrt
 Reflektorische Atemtherapie, von Liselotte Brüne weiterentwickelte Behandlungsmethode von Johannes Ludwig Schmitts Atemmassage
 Reichsangestellten-Tarifordnung, bis 1938 gültige Tarifordnung für den öffentlichen Dienst
 Remote Administration Tool, siehe Fernwartungssoftware
 Remote Access Trojan, siehe Fernwartungssoftware#Missbrauch, Schadsoftware
 Rheinischer Archivtag, archivarische Fachtagung im Rheinland
 Rock Abrasion Tool, Bestandteil von Mars-Rovern, siehe Mars Exploration Rover #Instrumentierung

Rat () ist der Name der russischen Flüsse:

 Rat (Seim), Nebenfluss des Seim in den Rajons Kursk und Schtschigry, Oblast Kursk
 Rat (Tuskar), Nebenfluss des Tuskar im Rajon Solotuchino, Oblast Kursk

Siehe auch:
 Akademischer Rat
 Geheimer Rat (Begriffsklärung)
 Hofrat
 Kaiserlicher Rat
 Radt
 Rath
 Rad (Begriffsklärung)
 Ratt (Begriffsklärung)

Abkürzung